Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2018 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 1–4 lutego 2018 w szwajcarskim Kanderstegu, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2018.

Zawody w pięciu konkurencjach – indywidualnych: kobiet i mężczyzn oraz drużynowych: kobiet, mężczyzn i mieszanym – rozegrane zostały na kompleksie skoczni Nordic Arena w Kanderstegu. W mistrzostwach wystartowali zawodnicy w wieku 16–20 lat (roczniki 1998–2002).

Drużynowych złotych medali broniły reprezentacja Słowenii wśród mężczyzn i w konkursie mieszanym oraz reprezentacja Niemiec wśród kobiet. Indywidualni zwycięzcy z 2017, Viktor Polášek i Manuela Malsiner, nie mogli startować w 2018 ze względu na ograniczenia wiekowe.

Przebieg zawodów 
W zawodach indywidualnych mężczyzn zwyciężył Norweg Marius Lindvik, wyprzedzając Niemca Constantina Schmida i Austriaka Clemensa Leitnera. Konkurs indywidualny kobiet (z powodu problemów z zeskokiem skoczni w Kanderstegu przeniesiony z 1 na 2 lutego) wygrała Słowenka Nika Križnar przed swoją rodaczką Emą Klinec i Norweżką Anną Odine Strøm.

W drużynowym konkursie kobiet zwyciężyły reprezentantki Słowenii, uzyskując ponad 100 punktów przewagi nad drugimi Rosjankami, które z kolei o ponad 50 punktów wyprzedziły Francuzki. W zawodach mężczyzn najlepsi okazali się Niemcy, wyprzedzając o 4,8 punktu reprezentantów Austrii i o 31,5 punktu reprezentantów Norwegii. W konkursie drużyn mieszanych zwyciężyła reprezentacja Norwegii, a kolejne miejsca zajęły Niemcy i Austria.

Wyniki

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (01.02.2018)

Konkurs drużynowy (03.02.2018)

Kobiety

Konkurs indywidualny (02.02.2018)

Konkurs drużynowy (03.02.2018)

Konkurs mieszany (04.02.2018)

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata juniorów
2018
Skoki narciarskie w Szwajcarii
Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2018